Donje Polje je lahko:
 Donje Polje, Foča (Bosna in Hercegovina)
 Donje Polje, Hrvaška
Donje Polje, Beograd (Novi Beograd, Srbija)
Donje Mrzlo Polje Mrežničko, Hrvaška